Юстик — многозначный термин; топоним.

 Юстик — река в России, протекает в Республике Алтай. 
 Юстик — село в Амурском сельском поселении Усть-Коксинского муниципального района Республики Алтай.